Bont (achternaam)
zie ook: de Bont (doorverwijspagina)
Bont (huid), een dichtbehaarde dierenhuid
Bont (motief), een meestal geruit motief

Personen
 Debbie Bont, Nederlands handbalster